C802 ou C-802 peut faire référence à :
 C-802, la version d'exportation du missile anti-navire chinois C-801 ;
 HNLMS De Zeven Provinciën (C802), un croiseur léger de la Marine royale néerlandaise.